Antonio Arrillaga – calciatore spagnolo, difensore
 Juan Arrillaga – calciatore argentino, attaccante
 Mariana Díaz Leal Arrillaga – calciatrice messicana, attaccante
 Mariano Paredes y Arrillaga – militare e politico messicano, 15º presidente del Messico